EFP steht für:
 École freudienne de Paris, französische Schule für Psychoanalyse
 Europäische Föderalistische Partei, mehrere Parteien
 European Federation of Parasitologists, europäischer Dachverband der Fachgesellschaften für Parasitologie
 European Federation of Periodontology, europäischer Dachverband der Fachgesellschaften für Parodontitis
 European Federation for Primatology, europäischer Dachverband der Fachgesellschaften für Primatologie
 European Film Promotion, ein Netzwerk von europäischen Filmorganisationen
 European Firearms Pass (dt. Europäischer Feuerwaffenpass), Erlaubnis nach der Waffenrichtlinie der Europäischen Union (91/477/EWG), Schusswaffen in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) bzw. des Schengener Abkommens mitzunehmen
 Explosively Formed Projectile, Munition zum Zerstören von Panzerungen, siehe Projektilbildende Ladung

eFP steht für:
 NATO Enhanced Forward Presence in Polen und den drei baltischen Staaten

Abkürzung